Siddo ist der Familienname folgender Personen:
 Sani Souna Siddo (1931–1977), nigrischer Offizier und Politiker
 Yacouba Siddo (1910–1988), nigrischer Politiker

Siehe auch:
 Sido (Begriffsklärung)